Congkrang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Congkrang, Magelang, by, Jawa Tengah, 
 Congkrang, Temanggung, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar